Albums
 Can't Get Enough (Barry White), soulalbum van Barry White uit 1974
 Can't Get Enough (Eddy Grant), album van Eddy Grant uit 1981
 Can't Get Enough (Menudo), album van Menudo uit 1986
 Can't Get Enough (Tommy Emmanuel), album van  uit 1996
 Can't Get Enough (DJ StoneBridge), album van DJ StoneBridge uit 2004
 Can't Get Enough (Eagle-Eye Cherry), album van Eagle-Eye Cherry uit 2012
 Can't Get Enough (The Rides), album van The Rides uit 2013

Nummers
 Can't Get Enough (Bad Company), nummer van de Britse band Bad Company uit 1974
 Can't Get Enough (Of Your Love), nummer van Kim Wilde uit 1990
 Can't Get Enough (Supergroove), nummer van Supergroove uit 1994
 Can't Get Enough (Patty Loveless), nummer van Patty Loveless uit 1999
 Can't Get Enough (Soulsearcher), nummer van Soulsearcher uit 1999
 Can't Get Enough (Suede), nummer van Suede uit 1999
 Can't Get Enough (Justin Timberlake), nummer van Justin Timberlake uit 2003, geschreven voor de NBA
 Can't Get Enough (Tamia), nummer van Tamia uit 2006
 Can't Get Enough (Claudette Ortiz), nummer van Claudette Ortiz uit 2006
 Can't Get Enough (Kovas), nummer van Kovas uit 2009
 Can't Get Enough (Brutha), nummer van Brutha uit 2010
 Can't Get Enough (J. Cole), nummer van J. Cole uit 2011
 Can't Get Enough (Becky G ft Pitbull), nummer van Becky G en rapper Pitbull uit 2013

Zie ook 
 Just Can't Get Enough (doorverwijspagina)